Westgebirge steht für:
 Siebenbürgisches Westgebirge, siehe Apuseni-Gebirge
 Westgebirge, siehe Athribis (Menu)